Наталья Викторовна Вихрова (21 марта 1949 — 26 марта 2015, Москва) — советская и российская театральная актриса и педагог, заслуженная артистка России.

Биография 
Родилась в Москве. В 1972 году окончила Школу-студию МХАТ. После окончания студии в 1973 году вошла в труппу МХАТа (после раздела театра в 1987 году — актриса МХАТа им. М. Горького под руководством Татьяны Дорониной).

В 1993 году окончила аспирантуру ГИТИСа по кафедре «сценическая речь и движение». Долгое время была педагогом по сценической речи в московских театральных ВУЗах.

Кроме этого, работала на дублировании фильмов студии «Варус-Видео» (участвовала в озвучивании более 50 фильмов).

Умерла в Москве 26 марта 2015 года.

Награды 
 Заслуженная артистка России (1998).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2010).

Работы в театре 

 «Синяя птица»  М. Метерлинк (реж. по возобновлению К. Градополов) — Вода, Мать
 «Три толстяка» Ю. Олеша (реж. В.Богомолов) — Суок
 «Валентин и Валентина» М. Рощин (реж. О. Ефремов) — Катя, Рита
 «Иван и Ваня» Чекалин (реж. Г. Соколов) — Анна
 «Муж и жена снимут комнату» М. Рощин (реж. Р. Виктюк) — Галя
 «Господа Головлевы» И. Гончаров (реж. Л. Додин) — Аненька
 «Тартюф» Ж. Мольер (реж. А. Эфрос) — Марианна
 «Соло для часов с боем» Заградник (реж. А. Васильев) — Даша
 «Горячее сердце» А. Островский (реж. по вводу А. Грибов) — Параша
 «Обвал» Джавахишвили (реж. Т. Чхеидзе) — жена
 «Отцы и дети» И. Тургенев — Фенечка
 «Иванов» А. Чехов (реж. О. Ефремов) — гостья
 «Так победим» М. Шатровреж (реж. О. Ефремов) — английская журналистка
 «Вагончик» Павлова (реж. К. Гинкас) — психолог
 «На всякого мудреца» А. Островский (реж. В. Станицин) — приживалка
 «Мария Стюарт» Шиллер — придворная дама
 «Три сестры» А. Чехов — певица
 «Семейные праздники» Ю. Белов (реж. А. Васильев) — Ирина
 «Обратная связь» Гельман (реж. О. Ефремов) — секретарь
 «Аввакум» В. Малягин (реж. Н. Пеньков) — жена
 «Мои нерожденные сыновья» А. Виноградов — мать
 «Её друзья» В. Розов (реж. В. Усков) — Анна Григорьевна
 «Уходя, оглянись» Э. Володарский — жена внука
 «Прощание с Матёрой» В. Распутин (реж. А. Борисо) — Вера
 «Вишнёвый Сад» А. Чехов (реж. С. Данченко) — Варя
 «Женщины в народном собрании» Аристофан (реж. М. Абрамов) — вторая горожанка
 «Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевский (реж. Т. Доронина) — Мавра
 «Васса Железнова» М. Горький (реж. Б. Щедрин) — Анна
 «Женитьба Белугина» А. Островский(реж. Т. Доронина) — Настасья Петровна

 Фильмография 

 Актриса 
  — Этот фантастический мир (выпуск 2, «Алло, Парнас!») — Афродита  — Нам здесь жить — администратор гостиницы Озвучивание 
  — Камо грядеши?
  — Блэкстар
  — Бегущий по лезвию — Зора (роль Д. Кэссиди)
  — Хи-Мен и властелины вселенной
  — Непобедимая принцесса Ши-Ра
  — Север и Юг — мадам Конти (роль Элизабет Тейлор)
  — Север и Юг II — Огюста Барклай (роль Кейт Макнил)
  — Кобра — Нэнси Сталк'' (роль Ли Гарлингтон)

Примечания

Ссылки 
 Наталья Вихрова, биография
 КиноПоиск. Наталья Вихрова
 Кинороль. Наталья Вихрова

Выпускники Школы-студии МХАТ
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Выпускники ГИТИСа